Thomas Ford kan syfta på:

Thomas F. Ford, amerikansk politiker, kongressledamot 1933-1945
Thomas Ford (kompositör), engelsk kompositör, lutist och gambist, död 1648
Thomas Ford (martyr), katolsk martyr i England, avrättad 1582
Thomas Ford (politiker), amerikansk politiker, guvernör i Illinois 1842-1846